Kaur est un kabupaten (département) de la province de Bengkulu en Indonésie ;
 Kaur est, chez les Sikhs, le pendant féminin du patronyme Singh ;

Patronyme 

 Amrit Kaur (1993-), actrice canadienne ;
 Man Kaur (1916-2021), athlète indienne ;
 Manjeet Kaur (1982-), athlète indienne ;
 Mâtâ Sâhéb Kaur (1681-1747), personnalité du sikhisme ;
 
 Snatam Kaur (1972-), chanteuse américaine.

Homonymie de patronyme